Réactive peut désigner plusieurs choses qui réagissent :
 la puissance réactive en régime alternatif
 la protéine C réactive
 la distillation réactive
 la gravure ionique réactive qui met en œuvre une réaction chimique
 le syndrome oculo-uréthro-synovial, ou arthrite réactive